Imię i nazwisko Kocuvan nosili lub noszą m.in.:
 Miro Kocuvan (ur. 1947) – jugosłowiański (słoweński) lekkoatleta, sprinter, olimpijczyk z 1972
 Miro Kocuvan (ur. 1971) – słoweński lekkoatleta, syn poprzedniego, płotkarz, olimpijczyk z 1996